

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Zborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Zborów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Zborów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Zborów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra

Inne 
 Zborów – gromada
 Zborów – gmina w województwie kieleckim
 Zborów – gmina w województwie poznańskim

 Zborów – miasto na zachodniej Ukrainie
 Zborów – stacja kolejowa w miejscowości Młynowce w pobliżu miasta Zborów
 Zborów – wieś na zachodniej Ukrainie

Zobacz też  
 Góra Zborów
 Zborowo, Zborówek (ujednoznacznienie), Kolonia Zborów